Slovo kořen se užívá ve více významech:

 kořen — část rostliny
 kořen (mluvnice) — dále nedělitelná část slova nesoucí jeho základní význam
 Kořen (příjmení) — české příjmení
 Vladimír Kořen (* 1973) — český moderátor, popularizátor vědy a politik
 Kořen (Olbramov) – část obce Olbramov v okrese Tachov
 zubní kořen – část zubu

V matematice 
 kořen (matematika) — hodnota proměnné, pro niž je výraz nulový
 kořen polynomu
 kořen (graf) — počáteční vrchol orientovaného stromu v teorii grafů
 kořen (Lieova algebra) — pojem umožňující strukturní popis Lieových algeber a jejich reprezentací

V informatice 
 kořen stromu – nejvyšší uzel v datové struktuře
 kořenový adresář – adresář nejvyšší úrovně, hlavní adresář v souborovém systému
 kořenová DNS zóna – nejvyšší úroveň internetových domén (DNS)
 rootkit – nástroj pro vzdálené nepozorované ovládání počítače
 root – správce počítače v unixovém systému (v překladu kořen)

Součást botanického názvu 
 hadí kořen (Bistorta) – rod rostlin z čeledi rdesnovité
 africký kořen snů – jinak silenka kapská
 černý kořen – jinak hadí mord španělský

Související články 
 Kořeny (rozcestník)
 Koření (rozcestník)

Externí odkazy